Thomas Coke kan syfta på bland andra:

 Thomas Coke (1747–1814),  metodistisk biskop och missionär
 Thomas Coke, 1:e earl av Leicester (1697–1759), brittisk godsägare och mecenat
 Thomas Coke, 1:e earl av Leicester (1754–1842), brittisk lantbruksreformator
 Thomas Coke, 2:e earl av Leicester (1822–1909), brittisk peer
 Thomas Coke, 3:e earl av Leicester (1848–1941), brittisk peer
 Thomas Coke, 4:e earl av Leicester (1880–1949), brittisk peer
 Thomas Coke, 5:e earl av Leicester (1908–1976), brittisk peer
 Thomas Coke, 8:e earl av Leicester (född 1965), brittisk peer